De Bonte Hond (gebouw), een gebouw in Hoorn, in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 Bonte Hond, een buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland.
 Het spreekwoord: Bekend als de bonte hond